Ву́лиця Оста́па Вереса́я — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Остапа Вересая — вулиця в місті Бориспіль Київської області.
 Вулиця Остапа Вересая — вулиця в місті Київ (Деснянський район).
 Вулиця Остапа Вересая — вулиця в місті Київ (Голосіївський район).
 Вулиця Остапа Вересая — вулиця в місті Ковель Волинської області.
 Вулиця Вересая — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Остапа Вересая — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Вересая — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Остапа Вересая — вулиця в місті Чернігові.

Вулиці в Україні
Вулиці, названі на честь людей